

Persone 

 Annemarie Moser-Pröll (1953) – sciatrice austriaca
 Friedrich Karl von Moser (1723-1798) – politico tedesco
 Hans Möser (1906-1948) – militare tedesco
 Justus Möser (1720-1794) – giurista, storico e scrittore tedesco
 Richard Moser jr. (1944) – cantante svizzero

Altro 
 Möser – comune nel circondario del Jerichower Land (Sassonia-Anhalt)
 Brian Moser – personaggio del romanzo La mano sinistra di Dio di Jeff Lindsay (2004) e della serie televisiva Dexter (2006-2013)
 Moser Baer – azienda elettronica indiana

Pagine correlate 
 Carl Moser
 Christian Moser